Bote steht für:
 Bote, Überbringer einer Botschaft
 Bote (Recht), Empfänger oder Überbringer von Willenserklärungen

Bote ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bote (1889–1961), deutscher Unternehmer und Politiker (NLP, DVP, BDV, FDP)
 Cord Bote (vor 1475–um 1501), deutscher Goldschmied und möglicher Verfasser einer Chronik
 Eduard Bote (1811–1888), deutscher Musikverlagsgründer
 Hermann Bote (1450–1520), deutscher Chronist und Dichter politischer Streitschriften

Der Bote steht für:
 Der Bote aus Cassel, im 19. Jahrhundert in Kassel erscheinende Zeitung
 Der Bote der gesellschaftlichen Meinung, russische soziologische Zeitschrift
 Der Martin-Greif-Bote, literarische Zeitschrift
 Der Bote, Lokalausgabe der Nürnberger Nachrichten
 Der Bote (1987), sowjetischer Spielfilm
Siehe auch Publikationen:
 Altmühlbote 
 Altöttinger Liebfrauenbote 
 Aussiedlerbote 
 Bayerischer Volksbote
 Bonifatiusbote
 Bote der Urschweiz
 Böhmerwald-Volksbote
 Der Altvaterbote
 Der Deutsche Canadier und Neuigkeitsbote
 Der Hessische Landbote
 Der Kriegsbote
 Der Landbote
 Der Reichsbote
 Der Teckbote
 Dresdner Volksbote
 Eckartbote
 Eppinger Volksbote
 Evangelischer Kirchenbote
 Frauenbote
 Fronbote
 Fränkischer Grenzbote
 Grenzbote
 Gäubote
 Günz- und Mindelbote
 Helgoländer Vorbote
 Isar-Loisachbote
 Kreisbote
 Lübecker Volksbote
 Machländer Volksbote
 Neckar- und Enzbote
 Pennsylvanischer Staatsbote
 Regiomontanusbote
 Schweizerbote
 Sechsämterbote
 Sternenbote
 Teckbote
 Tiroler Volksbote
 Volk in Bewegung & Der Reichsbote
 Würmtalbote
sowie:
 Donaubote
 Landbote
 Rheinbote
 Volksbote
Siehe auch:
 Bothe
 Boote
 Boothe